Die 50. Ausgabe der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) begann am 20. Januar in Monte Carlo und endete am 13. November 2022 in Japan. Die Fahrer-Weltmeisterschaft gewann Kalle Rovanperä und die Hersteller-WM sicherte sich Toyota.

Fahrer und Teams 

Das Rally1-Reglement wurde ab dem Jahr 2022 eingeführt. Für die Planungssicherheit der Teams wird dieses Reglement für die Jahre 2022 bis und mit 2025 beibehalten.

¹ Eingetragene Fahrer ohne Anrecht auf Punkte für die Herstellerwertung

Kalender 
Am 20. Januar 2022 begann in Monte Carlo die 50. Rallye-Weltmeisterschaft der Geschichte. Insgesamt wurden 13 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten ausgetragen. Die Rallye Monte Carlo startete im Fürstentum und führte anschließend in die französischen Alpen. Die Winterrallye Schweden wurde weiter nördlich angesiedelt als bisher, rund um die Stadt Umeå. Die erste Asphalt-Rallye folgte Ende April in Kroatien. Auf den schnellen Straßen bei Zagreb fuhr man schon im Jahr 2021. Auf die Schotterwege ging es im Mai, wo die Rallye Portugal folgte. Kenia war wieder im Kalender, nach dem im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Rückkehr in die WRC gefeiert wurde. Ebenso die Rallye Griechenland, die bei Athen stattfand. Zum letzten Mal wurde im Jahr 2010 die Rallye Japan ausgetragen. Geplant war das Comeback in die Rallye-WM schon 2020, pandemiebedingt musste die Austragung nach Monza verlegt werden. Neuseeland bekam den 11. WM-Lauf der Saison, seit 2012 fand keine Rallye mehr bei Auckland statt auf höchstem Niveau.

Klassifikationen

Fahrer-Weltmeisterschaft 

Die WM-Punkte werden an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Für die Power-Stage erhielten die fünf schnellsten Fahrer jeweils 5-4-3-2-1 Bonuspunkte.

Herstellerwertung

WRC2 Fahrer-Wertung 

Insgesamt wurden 130 Fahrer in dieser Kategorie gewertet.

WRC3 Fahrer-Wertung 

Insgesamt wurden 18 Fahrer in dieser Kategorie gewertet.

Junior WRC Fahrer-Wertung 

Insgesamt wurden 7 Fahrer in dieser Kategorie gewertet.

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks 

 Offizielle Website der WRC

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2022